Влади́мир Гре́ков:
 Греков, Владимир Александрович (1912—1990) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-полковник.
 Греков, Владимир Павлович (1852—после 1914) — русский генерал от кавалерии, участник Туркестанских походов и Русско-Японской войны.